Menger pode referir-se a:

Pessoas:

 Anton Menger (1841 - 1906), jurista e teórico social austríaco.
 Carl Menger (1840 - 1921), economista austríaco.
 Karl Menger (1902 – 1985), matemático austríaco.

Em topologia:

 Esponja de Menger

Sobrenomes da língua neerlandesa